Vernon County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Vernon County (Missouri) – okres státu Missouri
 Vernon County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin